Дауни може да се отнася до:

 Дауни – племе
 Дауни (Калифорния) – град
 Робърт Дауни Джуниър (р. 1965) – американски актьор, продуцент и музикант

Вижте също 
 Даун
 Дани (пояснение)